Torches — це дебютний альбом гурту Foster the People, виданий 2011-го року спільно лейблами Columbia Records та Startime International.

Список пісень

Сингли 

 «Pumped Up Kicks» (14 вересня 2010)
 «Helena Beat» (26 липня 2011)
 «Call It What You Want» (2 грудня 2011)
 «Don't Stop (Color on the Walls)» (10 січня 2012)
 «Houdini» (15 травня 2012)

Примітки

Посилання 
 Огляд альбому від billboard.com 

Дебютні альбоми 2011